Məmmədli – centro abitato del distretto di Abşeron, in Azerbaigian
 Məmmədli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Məmmədli – centro abitato del distretto di Imishli, in Azerbaigian
 Məmmədli – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian